Box puede referirse a:
 Box, parroquia del municipio de Oviedo .
 Box (Almería) municipio de Almería, actualmente denominado Albox.
 Box (Gloucestershire), Inglaterra
 Box (Oklahoma), Estados Unidos
 Box (sitio web), empresa de almacenamiento en línea .
 Box (Wiltshire), Inglaterra